Afrixalus quadrivittatus  — вид лягушек из семейства прыгуньи ().

Общая длина достигает 5 см. Голова несколько уплощена. Надглазные дуги подняты. Морда короткая, заострённая. Глаза большие с вертикальными ромбическими зрачками. Туловище крепкое. Конечности тонкие, но достаточно развиты. Благодаря им это земноводное способно осуществлять прыжки до 10,3 м. Окраска коричневого цвета разных оттенков. По спине проходят две широкие белые или бежевые полосы, такие же полосы проходят по бокам.

Любит высокие кустарники, тропические и субтропические дождевые леса. Ведёт древесный образ жизни. Активна ночью. Питается мелкими беспозвоночными и их личинками.

Это яйцекладущее земноводное. Самка откладывает до 100 яиц в листья, находящиеся над водой. После появления головастики попадают в воду, где проходят метаморфоз.

Обитает от Эфиопии до Танзании (на юге) и Нигерии, Республики Конго и Демократической Республики Конго (на западе).

Литература 
 Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D. (red.) (2011). Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist.. Species 2000: Reading, UK.

Прыгуньи
Земноводные Африки
Животные, описанные в 1908 году